Godina 1969.
 1969 (film), film